Adad-nirári může být:
 Adad-nirári I. (1307–1275 př. n. l., nebo 1295–1263 př. n. l.) – asyrský král
 Adad-nirári II. (911–891 př. n. l.) – asyrský král
 Adad-nirári III. (809–784 př. n. l.) – asyrský král